Présentateur de journal, journaliste présentant des informations.
 Présentateur de radio, animateur de programme radiophonique.
 Présentateur de télévision, animateur de programme télévisé.
 Présentateur, ou parfois hôte ou hôtesse, personne responsable du déroulement d'un événement public.